Novák Antal (1797–1843) főjegyző, alispán
 Novák Antal (1824–1900) nagyprépost, apát-plébános, aranymisés áldozópap, római katolikus apátkanonok
 Novák Antal (1851–1898) főgimnáziumi tanár